Эгюий:

Топоним 
 Эгюий () — коммуна, департамент Верхние Альпы, Франция.
 Эгюий — кантон в департаменте Верхние Альпы (Франция).
 Эгюий () — коммуна, департамент Буш-дю-Рон, Франция.

Также 
 Эгюий — столовая гора во Франции.
 Эгюий-дю-Миди — гора во Франции.